

Toponymie

Pologne 
 Gmina Popielów : commune située dans le powiat d'Opole, dans la voïvodie d'Opole
 Popielów : village et le siège de la Gmina
 Popielów :  village dans la gmina de Liw dans le powiat de Węgrów et en voïvodie de Mazovie